

Biografia 
Il suo primo articolo Iki Eylül è stato pubblicato nel giornale locale di Eskisehir nel 1990.

Opere

Romanzi 
 Bir Adım Ötesi, Beka Yayınları, İstanbul, 2002, 
 Yolun Sonu, Beka Yayınları, İstanbul, 2004, 
 Portakal Kızım, Beka Yayınları, İstanbul, 2005, 
 Toprak Gönüllüler, Beka Yayınları, İstanbul, 2008, 
 Portakal Kızım Sadece Ben, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Cüneyt,Beka Yayınları, İstanbul, 2012,
 Tebessüm Öğretmen ve Öğrencileri, Nar Yayınları, İstanbul, 2012
 Muhteşem Yükseliş, Karatay Akademi Yayınları, Konya, 2013
 Çılgın Okul, Nar Yayınları, İstanbul, 2013
 Gökkuşağı Yolculuğu, Gonca Yayınları, İstanbul, 2010,
 Macera Peşinde, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011 
 Macera Peşinde, Nar Yayınları, İstanbul, 2012

Racconti 
 Bir Kucak Sevgi,Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Güller Solmasın, Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Kırmızı Kardelenler, Beka Yayınları, İstanbul, 2003, 
 Sana Bir Müjdem Var, Beka Yayınları, İstanbul, 2006,
 Gözlerdeki Mutluluk, Beka Yayınları, İstanbul, 2007,
 Minik Göl, Koski Yay, Konya, 2009,
 Büyük Ödül, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Balkondaki Adam, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Kül Yığını, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Bir Yudum Şehir, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011 
 Bekleyiş, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011

Altri progetti

Collegamenti esterni